Paulo César est un prénom portugais et brésilien. Il est utilisé en tant que pseudonyme par de nombreux joueurs de football.

Pseudonyme 
 Paulo César (1949-), Paulo Lima César Caju, footballeur brésilien
 Paulo César (1978-), Paulo César Arruda Parente, footballeur brésilien (carrière au Brésil et en France)
 Paulo César (1980-), Paulo César Rocha Rosa, footballeur brésilien (carrière au Portugal)

Prénom 
 Paulo César Carpeggiani (1949-), footballeur et entraîneur brésilien
 Paulo Cesar Silva (1967-), combattant brésilien de combat libre
 Paulo Cesar Ramas Vogt (1977-), footballeur brésilien (carrière en Suisse et en Ukraine)
 Paulo César Tinga (1978-), footballeur brésilien (carrière au Brésil et en Allemagne)

Homonymie de prénom